Antonio Picozzi (1824-1893) – scrittore italiano
 Bob Picozzi (1951) – presentatore televisivo e radiofonico statunitense
 Domitilla Picozzi (1998) – pallanuotista italiana
 Massimo Picozzi (1956) – psichiatra, criminologo, scrittore e accademico italiano